Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Rockingham (Rockingham County) :
Comté de Rockingham, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
Comté de Rockingham, situé dans l'État de New Hampshire ;
Comté de Rockingham, situé dans l'État de Virginie.